Петро́вская алле́я — улица в Печерском районе города Киева, простирается от улицы Михаила Грушевского до Парковой дороги. Проложена в 1909—1912 годах. Названа в 1909 году в честь Петра I.

В 1902 году было решено установить прямое сообщение между Александровской улицей и террасой днепровского склона, которую планировалось использовать для катания в экипажах и автомобилях — распространенного тогда вида развлечений. Для этого понадобились продолжительные инженерные работы — необходимо было прорезать выступ Печерских холмов в районе Шато-де-Флёр.

Подготовительный период продолжался до 1909 года. Его завершение совпало с торжествами в честь 200-летия Полтавской битвы, а значит новую дорогу планировалось назвать бульваром Петра Великого.

Последний отрезок дороги планировалось проложить через туннель, чтобы не разрывать сообщение между Царским и Купеческим садами. Но по предложению Евгения Патона, к которому Киевская городская Дума обратилась с просьбой спроектировать этот туннель, склон был прорезан до конца, а над ним перекинут Парковый мост.

Все строительные работы были закончены в 1912 году, после чего новая дорога получила близкое к планируемому название Петровской аллеи.

В 1932—1933 годах на пересечении Петровской аллеи и улицы Михаила Грушевского по проекту В. Осьмака и В. Безпалого построен стадион «Динамо».

В 1942—1943 годах во время немецко-фашистской оккупации Киева улица носила название Аллея Бенито Муссолини.

06.05.2014 года новоизбранный киевский городской голова Виталий Кличко выступил с инициативой переименовать Петровскую аллею в аллею имени Валерия Лобановского.

Транспорт 

Ближайшая станция метро — Площадь Независимости

Источники 

 Київ. Історична енциклопедія. З найдавніших часів до 1917 року
 Вулиці Києва. Довідник / За редакцією Кудрицького А. В. — Київ: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Ссылки 
 Петровская аллея на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева